Корнфельд — еврейская фамилия. Известные носители:

 Корнфельд, Исаак Павлович (род. 1939) — советский и американский математик.
 Корнфельд, Леонид Ефимович (псевдоним Корняну; 1909—1957) — молдавский советский поэт, драматург и фольклорист.
 Корнфельд, Марк Иосифович (1908—1993) — советский физик, доктор физико-математических наук (1939), профессор. 
 Корнфельд, Михаил Германович (псевдоним М. Германов; 1884—1978) — издатель журналов «Стрекоза», «Сатирикон», «Спрут», «Синий журнал» и других.
 Корнфельд, Яков Абрамович (1896—1962) — советский архитектор.